Emerico d'Ungheria può riferirsi a:
 Sant'Emerico d'Ungheria (1000-1031), figlio di Stefano I d'Ungheria
 Re Emerico d'Ungheria (1174-1204), re d'Ungheria